Paul Stradner (1981-), un chef cuisinier autrichien ;
 Rose Stradner (1913-1958), une actrice d'origine autrichienne.